San Narciso puede hacer referencia a:
 Narciso de Jerusalén (siglo II).
 Narciso de Gerona (siglo IV).
 Narciso, mártir cristiano junto a sus hermanos Argeo y Marcelino (s. IV).

Otros:
 Narciso (obispo), .